Documentazione tecnica  – in ambito tecnico, il complesso di documenti e materiali idonei a fornire supporto e conoscenza, ad esempio per l'utilizzo di un dispositivo
Documentazione del software  – testo scritto che accompagna un software per spiegarne l'uso e il funzionamento
Documentazione  – nell'ambito della gestione della conoscenza, l'attività di ricerca, elaborazione e diffusione dei contenuti informativi

Altri progetti